Het ATP-toernooi van Bazel 2012 (met de officiële naam Swiss Indoors 2012) werd van 21 tot en met 28 oktober gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt in de St. Jakobshalle.

De titelverdediger in het enkelspel is de als eerste geplaatste Roger Federer; titelverdedigers in het dubbelspel is het deze editie niet samenspelende duo Michaël Llodra en Nenad Zimonjić.

Het toernooi van 2012 trok 72.200 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel